von Proschwitz är ett efternamn som burits av bland andra:

 
 Gunnar von Proschwitz (1922–2005), svensk filolog
 Gustaf von Proschwitz (1820–1896), svensk lantbrukare och riksdagsman